Hillgruber ist der Familienname folgender Personen:

Andreas Hillgruber (1925–1989), deutscher Historiker
Christian Hillgruber (* 1963), deutscher Rechtswissenschaftler
Hans Hillgruber (1938–2014), deutscher Hochhausarchitekt 
Michael Hillgruber (* 1961), deutscher Altphilologe